El término Pitta puede referirse a:

Pitta (bilis), un término de la medicina ayurvédica hindú.
Pitta, un producto típico de la cocina calabresa.
Pitta, un género de aves paseriformes.